G — седьмая буква латинского алфавита. Также может означать:


В науке 
 G — модуль сдвига, способность материала сопротивляться изменению формы при сохранении объёма.
 G — число Грэма, очень большая математическая константа из теории графов.
 G — гравитационная постоянная, фундаментальная физическая постоянная.
 G — в популяционной генетике гаплогруппа G (мтДНК) или гаплогруппа G (Y-ДНК).
 G — гуанин, одно из азотистых оснований, составляющих ДНК.
 g — ускорение свободного падения, внесистемная единица ускорения.
 g — фактор общего интеллекта, психологическое понятие.
 G — графический язык программирования, используемый в LabVIEW.

Другое 
 G — маршрут нью-йоркского метро.
 G — музыкальная нота соль или аккорд соль мажор.
 G — рейтинг кинофильмов General audiences по системе рейтингов Американской киноассоциации.
 G — графический язык программирования, используемый в LabVIEW.
 Kenny G — американский джазовый саксофонист.

Часть обозначений 
 G-точка — небольшая часть передней стенки влагалища.
 G-клетка — эндокринные клетки слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта.
 Джи-фанк — направление в хип-хоп-jrieewмузыке.
 G-Unit — американская хип-хоп-группа.
 G-белки — семейство белков.
 G-Man — персонаж серии компьютерных игр Half-Life.
 Катепсин G — один из катепсинов человека.
 МКБ-10: Класс G — часть Международной классификации болезней МКБ-10.
 3G, 4G, 5G — технологии мобильной связи 3, 4, 5 поколения.
 g++ — компилятор языка C++.
 G-code — язык программирования устройств с числовым программным управлением (ЧПУ).

См. также 
 Г